Józef Wereszczyński (1530–1598) – biskup kijowski, pisarz polityczny
 Józef Rafał Wereszczyński (1749–1820) – starosta upicki i kurklewski
 Józef Wereszczyński (1839–1925) – adwokat, poseł na Sejm Krajowy Galicji i do austriackiej Rady Państwa